Bahnhofstraße 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofstraße 2 (Thale), Villa in Thale, Sachsen-Anhalt
 Bahnhofstraße 2, Bauwerk in Niederzeuzheim, Hessen, siehe Denkmalgeschützte Gebäude in Niederzeuzheim #Bahnhofstraße 2
 Bahnhofstraße 2, Bauwerk in Wiesentheid, Bayern, siehe Schlösschen (Wiesentheid)
 Bahnhofstraße 2, Verwaltungsgebäude in Bad Bentheim, Niedersachsen, siehe Rathaus (Bad Bentheim)